Котмяна () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Котмяна () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Котмяна.
 Котмяна () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Столніч.